Грег Литтл:
 Литтл, Грег — новозеландский футболист.
 Литтл, Грег (род. 1989) — игрок в американский футбол.
 Литтл, Грег (род. 1997) — игрок в американский футбол.